Leave Me Lonely (chanson de Gary Morris)
Leave Me Lonely, chanson de l'album Dangerous Woman d'Ariana Grande
Leave Me Lonely, chanson de Life Love Flesh Blood d'Imelda May
Don't Leave Me Lonely, chanson de 1983 de Bryan Adams